Бой у Лутерберга:

 Бой у Лутерберга — бой у деревни Лутерберг в окрестностях Касселя 10 октября 1758 года, во время Семилетней войны
 Бой у Лутерберга — бой у деревни Лутерберг (в Нижней Саксонии, на границе с Гессеном) 23 июля 1762 года